Термінус (розповідь) — науково-фантастична розповідь Станіслава Лема з циклу «Розповіді про пілота Піркса» (1968).
 Terminus — шрифт з постійною шириною символів.
 Термінус (вигадана планета) — вигадана планета із циклу творів «Фундація» Айзека Азімова, на якій засновано Перший Фонд..
 Термінус (журнал) — український новаторський журнал у Канаді, видавався у Торонто письменником та режисером Марком Робертом Стехом з 1986 по 1989 роки.